La  blindée (en russe : 6-я танковая армия, parfois traduit «  de tanks »), puis  blindée de la Garde (en russe : 6-я гвардейская танковая армия), était une grande unité de l'Armée rouge durant la Grande Guerre patriotique (la Seconde Guerre mondiale), puis de l'Armée soviétique.

Grande Guerre patriotique 

La  blindée est initialement formée du  et du , le tout placé sous le commandement du colonel-général . Selon la doctrine militaire des opérations en profondeur prônée par l'Armée rouge (théorisée par Triandafillov et Toukhatchevski), une armée blindée (Танковая армия, abrégée en TA) est destinée à être engagée après une percée effectuée par une autre armée combinée (composée d'infanterie largement soutenue par des divisions d'artillerie et des brigades de tanks d'accompagnement) ; le rôle de l'armée blindée étaient de servir d'« échelon de frappe opérative » en s'enfonçant le plus loin possible en territoire adverse (jusqu'à 150 à ), si possible ses corps d'armée avançant en parallèle, pour déstructurer tout le système ennemi. Les deux ( et  dès mai-) puis six armées blindées furent les fers de lance des principales offensives soviétiques de la seconde partie de la Grande Guerre patriotique.

Son premier engagement est en janvier-, lors de l'encerclement et de la réduction de la poche de Korsoun-Tcherkassy. En , elle participe à l'offensive Jassy-Kishinev, obtenant le titre de membre de la Garde soviétique en .

Devenue la  blindée de la Garde, elle entre en Hongrie et combat lors de la bataille de Debrecen en , puis repousse l'opération Frühlingserwachen en  et enfin fonce sur Vienne. Pour cette offensive, le  de la Garde (ex  mécanisé avant ) est rééquipé avec 126 M4A2. Le , jour de la capitulation allemande, son  mécanisé de la Garde a atteint Benešov en Bohême.

Transférée dans le district militaire transbaïkal et regroupant désormais le  blindé de la Garde ainsi que les  et  mécanisés de la Garde, avec en plus des renforts d'infanterie et d'artillerie, l'armée est engagée en pointe lors de l'invasion soviétique de la Mandchourie (dans la partie appelée opération Khingano-Moukden), fonçant de  en  (avec ravitaillement aérien).

Guerre froide 
D'abord casernée en Mongolie puis en Transbaïkalie, l'armée est déménagée en 1959 en Ukraine dans le district militaire de Kiev, avec QG à Dnipropetrovsk.

Composition en 1988 
À la veille de la dislocation de l'URSS, la  blindée de la Garde est une unité de second échelon constituée autour de quatre divisions blindées maintenues à un niveau d'alerte intermédiaire (catégorie III selon la classification américaine, à 60 % de son effectif). Elle compte aussi trois divisions blindées de réserve activables en cas de mobilisation grâce à du matériel prépositionné :
  blindée de la Garde ;
  blindée de la Garde ;
  blindée de la Garde ;
  blindée de la Garde ;
  blindée (mobilisation), devenue le  d'entraînement territorial en 1987 ;
  blindée de réserve (mobilisation), devenue le  d'entraînement territorial en 1987 ;
  blindée de réserve (mobilisation).

Après 1991 - Ukraine 
Après la dislocation de l'URSS, l'armée fait partie de l'Armée de terre ukrainienne, avec une rapide réduction des effectifs pour devenir en  le  d'armée, toujours à Dnipropetrovsk, jusqu'à sa suppression en 2013.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .

Articles connexes 
 Corps blindé
 Corps mécanisé
 7e armée blindée (Union soviétique)
 Histoire militaire de l'Union soviétique

Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité militaire soviétique
Unité ou formation militaire créée en 1944
Unité ou formation militaire dissoute en 1993
Unité de la Garde soviétique
Unité blindée